Опельт, Фридрих Вильгельм — немецкий музыковед, математик, астроном, Саксонии финансовый тайный советник. 
 Опельт — останки крупного ударного кратера в северной части Моря Облаков на видимой стороне Луны.